Das Adjektiv aramäisch bezieht sich auf:
 eine Untereinheit der semitischen Sprachen, Aramäische Sprachen
 die christlichen Gemeinden der Aramäer (Christentum)
 das antike Volk der Aramäer (Volk)
 die Schrift dieses Volkes, die Aramäische Schrift

Siehe auch: